Бриннер () — немецкая фамилия. Распространена среди немцев  Швейцарии.  Известные носители:
Бриннер, Юл (1920—1985) — американский актёр российского происхождения.
Бриннер, Фридрих-Христиан — основатель Конаковского фаянсового завода.

См. также 
Бринер, Юлий Иванович (1849—1920) — предприниматель и общественный деятель города Владивостока.